Цей список країн за доведеними покладами вугілля заснований на оцінках BP в опублікованому Статистичному огляді світової енергетики 2014 (Statistical Review of World Energy 2014) станом на 2013 у млн т.

Примітки  

Вугільна промисловість
Вугілля
вугілля